Теннисный чемпионат Индианаполиса 2009 () — это 22й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин.

В 2009 году он проводился в Индианаполисе, США.

Соревнование являлось частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Турнир является первым этапом в мужском соревновании US Open Series того года.

Турнир прошёл с 20 по 26 июля.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Жиль Симон
 Парный разряд —  Эшли Фишер /  Трипп Филлипс

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Робби Джинепри выигрывает свой 1й турнир в году и 3й ща карьеру в мировом туре.
 Два из трёх титулов Джинепри в мировом туре приходятся на Индианаполис.
 Сэм Куэрри уступает свой третий финал турниров мирового тура и все они приходятся на 2009 год.

Парный разряд

Факты 
 Эрнест Гулбис выигрывает оба своих финала на парных соревнованиях мирового тура.
 Дмитрий Турсунов выигрывает 2й титул в году и 4й за карьеру в мировом туре.
 Гулбис становится четвёртым теннисистом, помогшим россиянину завоевать титул на соревнованиях данного ранга.

См. также 
 Теннисный чемпионат Индианаполиса

 Мировой Тур ATP 2009
 US Open Series 2009

 ATP 250

Ссылки 
 

США
Теннис
Июль 2009 года
2009
Индианаполис